Philippe Vigier peut faire référence à :

 Philippe Vigier (1924-1995), historien et universitaire français ;
 Philippe Vigier (1958-), homme politique français.

Patronyme français